De Serie B 1993/94 was de 62ste editie van de strijd op het tweede niveau van het Italiaanse profvoetbal. Er namen in totaal twintig teams deel aan de competitie, waarvan vier gepromoveerde uit de Serie C (Acireale, US Palermo, Ravenna en Vicenza) en vier gedegradeerde uit de Serie A (Ancona, Brescia, Fiorentina en Pescara). De competitie begon op 29 augustus 1993 en eindigde op 5 juni 1994. Topscorer werd Massimo Agostini van AC Ancona met 18 treffers.

Uitslagen

Eindstand

Play-offs

Promotie

Padova promoveert naar de Serie A (seizoen 1994/95).

Degradatie

Acireale wint na strafschoppen (4-3) weet zich te handhaven, Pisa degradeert naar de Serie C.

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met vijftien of meer treffers achter hun naam.

Meeste speelminuten

Toeschouwers

ACF Fiorentina

Bijgaand een overzicht van de spelers van ACF Fiorentina, die in het seizoen 1993/94 onder leiding van trainer-coach Claudio Ranieri de titel wonnen in de Serie B en zo rechtstreekse promotie afdwongen naar de Serie A (seizoen 1994/1995).

Zie ook
Serie A 1993/94
Coppa Italia 1993/94

Italiaans voetbalseizoen
Competitievoetbal 1993/94